Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1991 fand vom 28. September bis 6. Oktober in Italien statt. Die Spiele wurden in Rom, Ravenna und Bari ausgetragen. Während die Sowjetunion zum 13. Mal den Titel gewann, erreichte die nach der Wiedervereinigung erstmals gemeinsam angetretene deutsche Mannschaft den dritten Rang.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die Dritten und Vierten spielten um die Ränge fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele 
Die Platzierungsspiele wurden in Rom ausgetragen.

Deutschland spielte mit Ines Pianka, Susanne Lahme, Ariane Radfan, Christina Schultz, Karin Steyaert, Maike Arlt, Renate Riek, Ute Steppin, Constance Radfan, Silke Jäger, Brit Wiedemann und Michaela Luckner.

Endstand

Qualifikation 
Italien war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 1989 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Sowjetunion als Titelverteidiger, der Zweite Deutschland (ehemals DDR) und der Vierte Rumänien.

Achtzehn weitere Mannschaften spielten im Juni in zwei Vierer- und zwei Fünfergruppen um acht weitere Plätze bei der Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)
 Der lange Weg zur Deutschen Einheit (PDF; 1,9 MB)

1991
Volleyballveranstaltung 1991
Europameisterschaft der Frauen 1991